

Джонсонбург — місто, штат Пенсільванія
 Джонсонбург — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі